Pomposa – frazione del comune italiano di Codigoro, in Emilia-Romagna
 Lido di Pomposa – frazione del comune italiano di Comacchio, in Emilia-Romagna
 Abbazia di Pomposa – abbazia situata nel comune di Codigoro, in Emilia-Romagna